

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
 Zakrzewska Wola est un village dans la powiat de Grójec 
 Zakrzewska Wola est un village dans la powiat de Radom